New Lots Avenue – stazione della metropolitana di New York, capolinea sud della linea IRT New Lots
 New Lots Avenue – fermata della metropolitana di New York, situata sulla linea BMT Canarsie